, page d'homonymie
 Gabriele Münter
 Karl Münter
Homonymie de patronyme germanique